Обозначение T92 может означать:
 T92 — 240-мм самоходная гаубица разработанная в США в 1945-м году.
 T92 — американский опытный лёгкий танк разработки 1950-х годов.